Сивохіп — українське прізвище.

Відомі носії:
 Сивохіп Володимир Степанович — український музикознавець, хоровий диригент, педагог, генеральний директор Львівської обласної філармонії, заслужений діяч мистецтв України.
 Сивохіп Іван Федорович — український радянський партійний діяч, голова Самбірського міськвиконкому Львівської області, депутат Дрогобицької обласної ради 2—3-го скликань.

Українські прізвища